Philibert est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki. Il est un archevêque chrétien qui s'occupe d'une paroisse anglaise. Il recueille Hazel alors que celui-ci pleure la mort de ses parents chasseurs de monstres.

Personnage de Saiyuki